Со́сницька ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Сосницька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Сосницька вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці